UVM steht für:

 Universitätsverbund Multimedia, siehe UVM-Lizenz für freie Inhalte
 University of Vermont in Burlington, Vereinigte Staaten
 Upward Vertical Motion in der Meteorologie, siehe Liste der Abkürzungen in der Meteorologie #U
 Veterinärmedizinische Universität Košice, Slowakei

Siehe auch:
 UVMG (Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz)

Abkürzung